Al Jawfen (arabiska: الجوف) är en provins i norra Saudiarabien, gränsande till Jordanien.

Externa länkar 
 Arab Decision
 The Saud Network

Saudiarabiens provinser